Rheinwerk bezeichnet:
 den Rheinwerk Verlag, ehemals Galileo Press
 verschiedene Gebäude im Bonner Bogen
 die Rheinwerke GmbH